Wind River (česky: větrná řeka) je název více encyklopedicky významných článků:

Geografie

Kanada 
 Wind River (řeka na Yukonu) – řeka na Yukonu.

Spojené státy americké 
 Wind River (řeka ve Wyomingu) – řeka ve Wyomingu,
 Wind River (indiánská rezervace) – rezervace ve Wyomingu,
 Wind River Range – horské pásmo Skalnatých hor ve Wyomingu,
 Pánev Wind River – poloaridní mezihorská pánev ve Wyomingu,
 Kaňon Wind River – kaňon ve Wyomingu,
 Wind River (přítok Columbie) – přítok řeky Columbia ve státě Washington.

Další významy 
 Bílý Indián, v originále Wind River – americký filmový western z roku 2000 režírovaný Tomem Shellem,
 Wind River (film) – americký filmový thriller z roku 2017 režírovaný Taylorem Sheridanem,
 Wind River Systems – softwarová společnost pro vývoj vestavěných systémů, součást Intelu.

Externí odkazy